Will of the People (album), een album van de Engelse rockband Muse
 Will of the People (single), een van dit album afkomstige single